Hammarstrand är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Hammarstrand (född 1955), målare, skulptör och möbelformgivare
 Jörn Hammarstrand (1936–2021), författare
 Pierre Hammarstrand (född 1978), handbollsspelare
 Sigurd Hammarstrand (1880–1953), ingenjör
 Sven Fromhold Hammarstrand (1821–1889), svensk historiker

Se även 
 Hammarstrand  (ort)

Svenska efternamn